Sparkasse Augsburg steht für:

 Stadtsparkasse Augsburg
 Kreissparkasse Augsburg